Felix Geybels, Belgisch voetballer
 Hans Geybels, Belgisch theoloog
 Kim Geybels, Belgisch politica

Zie ook 
 Gijbels (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam